Hersman ist der Familienname folgender Personen:

 Hugh S. Hersman (1872–1954), US-amerikanischer Politiker
 Martin Hersman (* 1974), niederländischer Eisschnellläufer

Hersman bezeichnet außerdem:

 Hersman (Illinois), Ortschaft in den Vereinigten Staaten
 (31203) Hersman, Asteroid des Hauptgürtels